Список млекопитающих, обитающих на территории Словакии (центральная Европа).

С 91 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 2 подверженные, 10 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Словакии